Feierwerk steht für:

 Feierwerk (Kulturzentrum), Münchener Kultur-, Veranstaltungs- und Jugendkulturzentrum
 Radio Feierwerk, Radiosender